Valentin Rieff, mais conhecido por Rival (Düsseldorf, Alemanha,25 de Maio de 1997) é um DJ e Produtor Musical da Alemanha.

Biografia 
Valentin, nascido na cidade de Düsseldorf na Alemanha. Seu pai era pianista e sua mãe era uma Trompetista de Orquestra, Valentin teve contato com a música desde criança.

Carreira 

Rival usa suas habilidades com trompete adicionando-o como um efeito em suas tracks eletrônicas, criando um clima de tensão a pessoas que escutam suas músicas.

Discografia

Músicas:

Referências

Ligações externas 
Perfil

Perfil Letras de Mus

DJs da Alemanha
Produtores musicais da Alemanha